Ванакюла () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Ванакюла — село у волості Ляене-Ніґула (до реформи 2017 року у волості Мартна) повіту Ляенемаа.
 Ванакюла / Ґамбюн (Vanaküla / Gambyn) — село у волості Ляене-Ніґула (до реформи 2017 року у волості Ноароотсі) повіту Ляенемаа.
 Ванакюла — село у волості Куусалу повіту Гар'юмаа.
 Ванакюла — село у волості Пилва повіту Пилвамаа.